TV Okazje – polski, całodobowy, telezakupowy kanał telewizyjny oferujący sprzedaż telefoniczną i internetową produktów z reklam telewizyjnych, którego właścicielem jest  TVO sp. z o.o.

Głównym udziałowcem Spółki TVO jest Cyfrowy Polsat, który posiada 75,96% udziałów.

Historia 
Marka TV Okazje powstała w 2014 roku. Właścicielem marki jest TVO sp. z o.o. założona przez Michała Cieśla, pełniącego funkcję Prezesa Spółki. Na kanale TV Okazje prowadzący wraz z gośćmi prezentują produkty z kategorii kuchnia, zdrowie, dom, fitness, uroda. Bloki telesprzedażowe z udziałem znanych twarzy, takich jak Zygmunt Chajzer, Ryszard Rembiszewski czy Jacek Borkowski produkuje dla TV Okazje Telewizja Polsat w studiu przy ulicy Łubianowej.

W październiku 2017 rozpoczęła nadawanie całodobowa stacja telewizyjna tvo, która w marcu 2018 roku została zastąpiona kanałem TV Okazje. Od kwietnia 2018 nadaje w jakości HDTV, jednak sygnał HD dostępny jest wyłącznie w sieciach kablowych. Przekaz satelitarny emitowany jest niezmiennie w SD. 

Od 2018 TV Okazje jest członkiem Electronic Retailing Association Europe (ERA Europe).

Cyfrowy Polsat pierwsze udziały (45,1%) nabył 29 maja 2018 roku. W dniu 30 maja 2019 roku stał się posiadaczem dodatkowych 13 udziałów (51,22%). Natomiast od 10 października 2019 roku Cyfrowy Polsat posiada 75,96% udziałów w TVO.

Zasięg 
Kanał TV Okazje jest dostępny dla abonentów:
 platformy satelitarnej Polsat Box,
 platformy satelitarnej i sieci kablowej Orange,
 platformy satelitarnej Canal+,
 sieci kablowej Multimedia Polska,
 sieci kablowej Vectra,
 sieci kablowej Toya,
 innych mniejszych sieci kablowych.

Stację TV Okazje mogą odbierać także indywidualni odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej, Multipleksy Lokalne MUX-L2, L3 i L4, oraz MUX-Szczecin. Filmy reklamowe, na których prezentowane są produkty od TV Okazje, można również obejrzeć na kilkunastu ogólnopolskich oraz regionalnych kanałach telewizyjnych, m.in.: Polsat, Polsat 2, TV4, TV6, Eska TV, Polo TV, Nowa TV, TVP3 Szczecin, TVS, TVT, Canal+ Kuchnia, Canal+ Domo, Canal+ Sport 5 . Dawniej oferta była prezentowana na kanałach m.in.: Metro, TVP3 Gdańsk, TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Olsztyn, Tele 5, Polonia 1, Kino Polska, Stopklatka, Kino TV, ATM Rozrywka.

Własne marki 
TV Okazje wprowadziło na rynek marki własne, do których należą: maść terapeutyczna Medi Balm, wzmacniający szampon Xtense Code Rich Formula, maska keratynowa do włosów  Xtense Code, okulary powiększające Perfect Zoom i  wałek malarski Smart Paint Pro.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona stacji

Polskojęzyczne stacje telewizyjne
Telewizyjne stacje telezakupowe